Cove Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cove Island (Connecticut)
 Cove Island (Chippewa County, Michigan)
 Cove Island (Mackinac County, Michigan)
 Cove Island (New Hampshire)
 Cove Island (Texas)
 Cove Island (Vermont)